Plaats in Indonesië
 Bogoharjo (Kaliori), een plaats in het regentschap Rembang van de provincie Midden-Java
 Bogoharjo (Ngadirojo), een plaats in het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java